Den Namen Agapios tragen

 Agapios (Neuplatoniker), Philosoph, Philologe und Arzt aus Alexandria im späten 5. und frühen 6. Jahrhundert
 Agapios von Hierapolis, christlich-arabischer Bischof und Geschichtsschreiber (10. Jahrhundert)
 Agapios (Jerusalem), Patriarch von Jerusalem 983/984–985
 Agapios (christlicher Philosoph), Platoniker im 4./5. Jahrhundert, zu Unrecht als Manichäer betrachtet, Verfasser des Heptálogos